Palaiokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiochóri (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Palaiochóri Bótsari, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Palaiochórion (ort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 
 Palaiokhóri (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar